Кіпніс — єврейське прізвище, яке утворене від єврейського слова «кипін» що в перекладі означає «кипляча вода». Згідно з одною з версій походить від українського прізвища «кирпоніс».

Походження 

Прізвище Кіпніс належить до групи єврейських прізвищ, що відображають характеристики, особисті риси, властивості характеру або ті чи інші особливості зовнішності її перших носіїв. Такі прізвища часто виникали спочатку, як прізвиська, з метою ідентифікувати людину по її особистим якостям, характеру чи зовнішності.

Прізвище Кіпніс є формою прізвища Кіпен, що пішло від їдишевского слова «кипін», що в перекладі означає «кипляча вода». Цілком ймовірно, людина, яка отримала таке прізвище, була енергійною, активною. Такою, що вміла запалити своїми ідеями оточуючих.

В часи існування Російської імперії прізвище Кіпніс зустрічалося в Київській губернії і на Волині.

Цікаво зауважити, що представники прізвища Кіпніс в основному прославилися у культурній сфері.

«Близькоспорідненими» прізвищами також ж є Ціпніс, Ціпіс, що походять від жіночого імені "Ципа — Ципора (Сепфора). Чергування К-Ц. Шкіпніс — північнолатиське слово — син шкіпера.

Ще один варіант походження — від литовського «варщик мила»- Мило = ціпес, ciepes.

Ще одна версія, що прізвище Кіпніс є єврейською формою українського слова «Кирпоніс» — людина «з приплюснутим носом». Згідно з цим, можна припустити, що прізвисько Кіпніс вказувало на зовнішні особливості пращура, а саме, на незвичайну будова його носа.

Відомі носії 

 Кіпніс Борис Григорович (нар. 1953 р.) — військовий історик, викладач, громадський діяч і визнаний лектор Санкт-Петербурга.
 Кіпніс Григорій Йосипович (1923—1995) — радянський журналіст, письменник, перекладач.
 Кіпніс Ісаак Нухімовіч (Іцик Кіпніс; 1896—1974) — єврейський письменник.
 Кіпніс Марк — письменник, головний редактор  Короткої єврейської енциклопедії.
 Кіпніс Мирон Рафаїлович (1913—1999) — український скульптор.
 Кіпніс Михайло Маркович (нар. 1941 р.) — математик.
 Кіпніс Олександр (1891—1978) — американський оперний співак (бас) українського походження.
 Кіпніс Павло Володимирович (нар. 1965 р.) — російський актор театру і кіно.
 Кіпніс Соломон Юхимович (1919—2001) — журналіст.
 Кіпніс Цфанія-Гедалія Якович (1905—1982) — радянський художник і скульптор.

Примітки